Ульрих Эген (; 24 августа 1956, Фюссен, Германия) — немецкий профессиональный хоккеист и тренер. Игрок сборной Западной Германии по хоккею с шайбой, участник Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде.

Биография 
Родился в Фюссене в 1956 году в семье хоккеиста Маркуса Эгена. Воспитанник хоккейного клуба «Фюссен», в 1978 году дебютировал за клуб в высшей лиге ФРГ. В том же году был вызван в сборную Западной Германии, выступал за команду на чемпионате мира по хоккею с шайбой.

С 1982 по 1985 год выступал за «Дюссельдорф», с 1987 по 1990 — за «Айнтрахт» в высшей лиге Германии. Всего в чемпионате ФРГ сыграл 339 встреч, забросил 185 шайб и отдал 268 голевых передач. За сборную Германии выступал на Олимпийских играх 1980 года, а также на трёх чемпионатах мира — 1979, 1980 и 1982 года.

После окончания карьеры игрока работал на тренерских и управленческих позициях в немецких командах. Ныне возглавляет команду третьей лиги «Прессен Берлин».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Sports Reference 

Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Фюссен»
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки ХК «Кассель Хаскис»
Хоккейные тренеры Германии
Тренеры ХК «Айсберен Берлин»